2698 км, 2698-й киломе́тр — топоним в России и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2698 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 830111
 2698 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Казахстан). Код 825274